Мусорá — пренебрежительное название полицейских в уголовном жаргоне, от аббревиатуры МУС (Московский уголовный сыск, название МУРа до 1917 года).

Топоним 
Мусора — название населённых пунктов в России:

 Мусора — деревня в Абакановском сельском поселении Череповецкого района Вологодской области.
 Мусора — деревня в Югском сельском поселении Череповецкого района Вологодской области.

См. также 
 Мусора.Больше.Нет